peperstrooier, een potje voor peper
Myriostoma coliforme, een paddenstoel
Peperbus (Bergen op Zoom), een kerktoren van rond 1370
Peperbus (Zwolle), een laatgotische kerktoren
Peperbus ('s-Heer Hendrikskinderen), een 15e-eeuwse kerktoren
Peperbus (Media Park), een omroepstudio in Hilversum
Peperbus (wapen), een vuurwapen
Aanplakzuil, een reclamezuil in de vorm van een peperbus
Transformatorzuil, een transformatorhuisje als reclamezuil
Erkertoren, een uitbouw op een vestingmuur
Peperbus (Gent), een omwallingstorentje in de stad Gent